Freiburger Konservatorium bezeichnet

 Konservatorium KF, eine Schweizer Musikhochschule in Freiburg im Üechtland, dessen Berufsklassen seit 2006 zum Conservatoire de Lausanne gehören

 Freiburger Musik-Konservatorium, eine deutsche Musikhochschule in Freiburg im Breisgau, Vorläufer der Hochschule für Musik Freiburg